Senkovec kan syfta på följande platser:

Kroatien 

 Šenkovec, ort, Međimurje, 
 Senkovec (ort i Kroatien), Zagrebs län, 

Robotskapade Kroatienförgreningar